Jean-Georges  est électeur de Saxe de 1611 à 1656.
 Jean-Georges  est duc de Saxe-Eisenach de 1671 à 1686.
 Jean-Georges  est prince d'Anhalt de 1586 à 1603, puis prince d'Anhalt-Dessau de 1603 à 1618.

Voir aussi